Wyschnjaky (ukrainisch ; russische Entsprechung Wischnjaki/Вишняки) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Borodjanka, siehe Wyschnjaky (Borodjanka)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Fastiw, siehe Wyschnjaky (Fastiw)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad, siehe Wyschnjaky (Bolhrad)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Chorol, siehe Wyschnjaky (Chorol)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna, siehe Wyschnjaky (Koselschtschyna)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Wyschnjaky (Saporischschja)

Siehe auch:
 Wyschnewe